Odsun steht für:
 Kathedrale von Odsun, frühchristliche Kirche in Armenien
 Odsun (Lori), Ort in der armenischen Provinz Lori
 „Abschiebung“, tschechisches Wort für die Vertreibung der Deutschen aus der Tschechoslowakei